Đáy –  rzeka w Wietnamie.
Miejscowości w USA:
 Day – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lafayette
 Day – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Day – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Day (ang. Day Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Day (ang. Day Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Day (ang. Day Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Day (ang. Day Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Day (ang. Day County) – w stanie Dakota Południowa